William Calder ist der Name folgender Personen:

* William M. Calder (William Musgrave Calder; 1869–1945), US-amerikanischer Politiker
 William M. Calder III (William Musgrave Calder III; 1932–2022), US-amerikanischer Klassischer Philologe
 William Moir Calder (1881–1960), britischer Althistoriker und Epigraphiker